ID
 código ISO 3166-1 para a Indonésia
 estado americano de Idaho (código ISO 3166-2:US)
 abreviação de intradérmico (medicina)
 ID, o nome de usuário ou e-mail que serve de identificação pessoal aos internautas; enquanto acessam certos sites (sobretudo clientes de e-mail e/ou acesso à internet)
 Associação de Intervenção Democrática, em Portugal
 id, código língua indonésia
 palavra em latim para o conceito da psicologia Id
 Empresa de games Id Software. Criadora de jogos como Doom
 i-D, revista inglesa
 iD (OpenStreetMap) - editor visual de mapas
 sigla da banda norte-americana Imagine Dragons
 Investigação Discovery - canal de televisão por assinatura estadunidense pertencente ao Discovery Inc.

Desambiguações de siglas